Роберт Джон Роуз (; род. 18 июня 1964, Сарри) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции защитника; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1997, 1998).

Игровая карьера 
На юниорском уровне в течение двух сезонов играл за команду «Биллингс Бигхорнс», набрав по итогам сезона 1981/82 29 очков. По окончании сезона на драфте НХЛ 1982 года был выбран в 4-м раунде под общим 80-м номером клубом «Миннесота Норт Старз». После выбора на драфте он продолжил карьеру в клубе «Нанаймо Айлендерс», но по ходу сезона 1982/83 перешёл в «Летбридж Бронкоз», где играл полтора сезона, заработав по итогам сезона 1983/84 60 очков и получив при этом Билл Хантер Мемориал Трофи, как лучший защитник WHL.

В сезоне 1983/84 сыграл за «Норт Старз» в НХЛ один матч, но следующие пять полных сезонов играл за «Норт Старз» уже в качестве основного защитника.

7 марта 1989 года был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» на нападающего Дино Сиссарелли, в составе «Кэпиталз» он отыграл более двух сезонов, став в команде одним из лидеров защиты.

17 января 1991 года был обменян вместе с Питером Зезелем в «Торонто Мейпл Лифс» В составе «Мейпл Лифс» он отыграл более трёх сезонов.

По окончании сезона 1993/94 в качестве свободного агента перешёл в «Детройт Ред Уингз». Отыграв четыре сезона в составе «Ред Уингз», Роуз в 1997 и 1998 годах выиграл два Кубка Стэнли подряд.

По окончании сезона 1997/98 перешёл в «Сан-Хосе Шаркс», в котором отыграв полтора сезона завершил карьеру игрока.

В составе сборной Канады играл на ЧМ-1987, на котором канадцы заняли итоговое четвёртое место.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Лейтбридж Бронкос»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Миннесота Норт Старз»